Schiavi ima više značenja:
 Schiavi, Avellino
 Schiavi, Ferrara
 Schiavi, Piacenza
 Schiavi, Potenza